Пелоси () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Пелоси, Александра (род. 1970) — американский кинорежиссёр, кинооператор, сценарист, кинопродюсер и журналистка.
 Пелоси, Марк (род. 1994) — американский футболист, полузащитник.
 Пелоси, Нэнси (род. 1940) — американский политик-демократ.